John Rawls, filòsof polític i moral de la segona meitat del s.XX
 Katherine Rawls, Katy Rawls, Peggy Rawls o Katherine Rawls Thompson (Nashville, 1918 - White Sulphur Springs, 1982), saltadora i nedadora estatunidenca 
 Lou Rawls, cantant.